Fernandinho (Fernando Alves Santa Clara, n. 1981) – ex calciatore brasiliano
 Fernandinho (Fernando Luiz Roza, n. 4 maggio 1985) – calciatore brasiliano
 Fernandinho  (Luiz Fernando Pereira da Silva, n. 25 novembre 1985) – calciatore brasiliano
 Fernandinho (Fernando José Marques Maciel, n. 1997) – calciatore brasiliano
 Fernandinho (Fernando Nascimento Cosme) – giocatore di calcio a 5 brasiliano